Stary cmentarz żydowski w Płocku
 Nowy cmentarz żydowski w Płocku